L'Ametlla de l'Aragonès és un paratge amb camps de conreu de secà i arbres fruiters, en part abandonats, del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situat a ponent de la vila i sota i a llevant de la Carretera de Santa Llúcia de Mur just quan aquesta passa per damunt de la vila. És al nord-oest de l'Ametlla i al nord de la Rutgera. El Camí dels Avalls fa la volta pel nord de l'Ametlla de l'Aragonès.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer un pas d'aproximació

Ametlla de l'Aragonès